Wicehrabiowie Cross 1. kreacji (parostwo Zjednoczonego Królestwa)
 1886–1914: Richard Assheton Cross, 1. wicehrabia Cross
 1914–1932: Richard Assheton Cross, 2. wicehrabia Cross
 1932–2004: Assheton Henry Cross, 3. wicehrabia Cross

Linki zewnętrzne 
 leighrayment.com

Cross